«Спартак»  — радянський та український футбольний клуб, який представляв місто Коростень Житомирської області.

Історія 
Клуб засновано в 30-х роках XX стоіття. У 1938 році повинен був дебютувати у кубку СРСР, але не з'явився на поєдинок проти чернігівського «Спартака». Після цього виступав у регіональних турнірах, допоки не був розформований.

Посилання 
 Профіль клубу на сайті footballfacts.ru 
 Статистика виступів клубу на сайті klisf.info (архівна версія) 
 Статистика виступів клубу на сайті wildstat.ru  
Футбольні клуби Житомирської області
Спорт у Коростені